Gebrüder Silbermann, abgekürzt Gebr. Silbermann bezeichnet

* Hutfabrik Gebr. Silbermann, ehemaliges Textilunternehmen in Brandenburg, von dem sich ein denkmalgeschütztes Privatbad des jüdischen Unternehmers erhalten hat
 Porzellanfabrik Gebr. Silbermann, 1802 in Hausen in der Gemeinde Banz in Bayern gegründeter Porzellanhersteller, 1938 von Kaiser-Porzellan übernommen